Стюардесса — многозначный термин.
 Стюардесса (или бортпроводница) — специалист рядового состава на водных и воздушных судах.
 «Стюардесса» — автономный комплексированный вторичный радиолокатор УВД и госопознавания.
 «Стюардесса» — советский чёрно-белый короткометражный художественный фильм снятый в 1967 году.
 «Бортпроводница» — американский телесериал 2020 года.

 «Стюардесса» — марка болгарских сигарет.

См. также 
 Стюардессы (телесериал)